— японский аниме-фильм в жанрах боевика и фэнтези, основанный на сюжетной арке «Поезд „Бесконечный“» из серии манги «Истребитель демонов», написанной . Фильм является прямым продолжением первого сезона одноимённого аниме-сериала, режиссёром выступил , а сценаристами — сотрудники студии Ufotable. Производством занималась Ufotable совместно с Aniplex и Shueisha.

Премьера в Японии состоялась 16 октября 2020 года, дистрибьютором выступила компания Toho (совместно с Aniplex); премьера в России состоялась 20 мая 2021 года. Фильм собрал $506,5 млн в мировом прокате при бюджете в $15,75 млн, став самым кассовым фильмом 2020 года и первым фильмом не голливудского производства, возглавившим прокат. Фильм побил несколько рекордов кассовых сборов, в том числе стал  в истории.

Проект получил множество наград, в том числе  в категории «Лучший анимационный фильм года», а также премию  в категории «Лучший анимационный фильм».

Сюжет 
Тандзиро Камадо, его сестра  и его друзья Дзэницу Агацума и Иноскэ Хасибира садятся на поезд «Бесконечный», чтобы помочь Пламенному столпу Кёдзюро Рэнгоку в охоте на демона, по вине которого пропало сорок человек. Вскоре после посадки все они, кроме Нэдзуко, оказываются околдованы и засыпают глубоким сном. Энму, первая Старая луна из Дюжины Бесовских лун, приказывает четверым пассажирам, страдающим от сильной бессонницы, проникнуть в сны Истребителей демонов и уничтожить их ядра сознания, чтобы те более не проснулись. Взамен Энму обещает даровать им спокойный сон. Тандзиро и друзья видят счастливые сны; Тандзиро воссоединяется со своей покойной семьёй, Кёдзюро вспоминает о своём прошлом, а именно о младшем брате и неодобрительном отце, Дзэницу грезит о спокойной жизни с Нэдзуко, а Иноскэ представляет себя искателем приключений. Девушка, проникнувшая в сон Кёдзюро, добирается до его ядра, однако его невероятно сильная душа останавливает её будучи без сознания.

Поняв, что он спит, Тандзиро со слезами на глазах покидает свою семью и пытается пробудиться, в чём преуспевает, увидев своего отца, который призывает убить себя во сне. Тем временем Нэдзуко использует свою Магию крови, чтобы оборвать связь захватчиков с истребителями и разбудить пассажиров. Разъярённые из-за его вмешательства, они атакуют Тандзиро, который выводит из строя всех, кроме того, кто был в его сне, так как тот раскаивается за вторжение в его подсознание. Он прощает незваного гостя, узнав, что тот отказался подчиняться воле Энму, даже несмотря на собственные страдания. Пока Нэдзуко будит остальных, Тандзиро сталкивается на крыше поезда с Энму, который сильно радуется, узнав о том, что он — «человек с серьгами Ханафуда», которому желает смерти его господин, Мудзан Кибуцудзи. Завязывается битва, в которой Тандзиро отрубает демону голову, но Энму сообщает, что стал единым целым с поездом и собирается поглотить всех пассажиров. Проснувшийся Кёдзюро приказывает Иноскэ и Тандзиро искать шею Энму, в то время как сам остаётся защищать пассажиров вместе с Нэдзуко и Дзэницу. Тандзиро и Иноскэ находят шейный позвонок Энму в машинном отделении, но их застают врасплох его защитные манёвры, в том числе Магия крови, из-за которой противников постоянно клонит в сон. В суматохе проводник ранит Тандзиро, но с помощью Иноскэ тому удаётся открыть и уничтожить шейный позвонок Энму, убивая его и сводя поезд с путей. В конечном итоге Энму сожалеет о своём поражении в схватке с Истребителями и разлагается на части.

Пока Тандзиро пытается залечить свои ранения, Кёдзюро помогает ему стабилизировать их при помощи техники дыхания. Внезапно на них нападает третья Молодая луна из Дюжины, Акадза, которая пытается убедить Кёдзюро стать демоном ради бессмертия, чувствуя его безмерную силу. Кёдзюро отказывается, вспоминая, как его мать учила использовать свои силы и дары ради защиты окружающих. Кёдзюро приказывает Тандзиро и Иноскэ отступать, в то время как сам вступает в смертельную схватку с Акадзой. Несмотря на своё упорство, Кёдзюро оказывается не в состоянии поспевать за способностью Акадзы к регенерации, когда демон смертельно ранит его, пронзая его солнечное сплетение. Кёдзюро пытается удержать его на открытой местности до тех пор, пока не взойдёт солнце, но Акадза освобождается и сбегает в близлежащий лес. Тандзиро предпринимает последнюю попытку остановить Акадзу, бросая в того свой меч, который пронзает его грудную клетку, но тот всё равно сбегает. Кёдзюро перестаёт сопротивляться своим ранениям и завещает Тандзиро и его друзьям продолжить его дело, после чего умирает. Троица оказывается опустошена его смертью, особенно сильно переживает Тандзиро в связи с практически невосполнимым пробелом в способностях между людьми и демонами, продемонстрированном Акадзой, но Иноскэ просит принять во внимание последние слова Кёдзюро и продолжать сражаться, чтобы стать сильнее. Остальным столпам становится известно о гибели Кёдзюро, в то время как глава Истребителей Кагая Убуясики поощряет того за то, что не позволил никому из пассажиров или друзей умереть в своём присутствии, и заявляет, что будет рад воссоединиться с ним, когда его наконец не станет.

Роли озвучивали

Производство 
Юма Такахаси, продюсер аниме-сериала, сообщил о своём намерении продолжить сотрудничество с творческим коллективом Ufotable. Проект-сиквел был одобрен после успеха телесериала. Фильм был признан лучшим форматом для арки «Поезд „Бесконечный“» в связи с тем, что она самая короткая по сравнению с остальными и содержит больше элементов драмы. Актёрскому составу стало известно о кинопроекте во время производства первого сезона аниме. К работе над фильмом были привлечены те же актёры и съёмочная группа, что работали над сериалом. Режиссёром выступил , а аниматором и монтажёром — Акира Мацусима и Манабу Камино соответственно. Фильм был анонсирован 28 сентября 2019 года, сразу после выхода в эфир последнего эпизода телесериала.

Премьера

Кинопрокат 
Фильм вышел в прокат Японии 16 октября 2020 года. В связи с переносом многих крупных премьер вследствие влияния пандемии COVID-19 число кинотеатров, в которых демонстрировался фильм, было выше, чем обычно. В пределах страны лента вышла в общей сложности в 403 кинотеатрах, 38 из них — IMAX. 30 октября 2020 года фильм вышел в Тайване (самая близкая к японской премьере дата), 20 мая 2021 года — в России, а 13 августа 2021 года — в Индии (самая поздняя дата). Прокат в Китае был отменён из-за ситуации, связанной с фильмом «Охотник на монстров», побудившей китайских цензоров дважды анализировать планируемые для проката иностранные фильмы.

Физические носители 
В Японии фильм был выпущен на DVD и Blu-ray 16 июня 2021 года; в первый день было продано более 800,000 копий, а за три дня — более 1 млн. В Северной Америке цифровой релиз состоялся 22 июня 2021 года; фильм стал доступен для предзаказа в апреле, а в том же месяце случайно был выпущен на платной основе в PlayStation Store на несколько часов. После релиза на VOD-сервисах в Северной Америке фильм занял первые места на сервисах , Google Play и YouTube. 16 октября 2020 года вышла новеллизация фильма.

Расширенная версия 
Первая сюжетная арка второго сезона аниме-сериала, выходившего в эфир с 10 октября 2021 года, под названием «Поезд „Бесконечный“» является расширенной и перекомпилированной версией фильма.

Реакция

Кассовые сборы 
«Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» собрал по всему миру более $506,5 млн при 41 млн проданных билетов, став таким образом самым кассовым фильмом 2020 года, а также  и фильмом японского производства в истории. Это первый в истории случай, когда лидером мирового проката стал фильм не голливудского производства. Проект также стал .

В сентябре и октябре 2020 года, ещё до релиза в Японии, фильм установил месячные рекорды предварительных продаж билетов. В момент премьеры фильм также побил множество рекордов проката, в том числе имел самые большие сборы в дебютный уик-энд (¥4,6 млрд, $44 млн), самое скорое достижение отметки в ¥10 млрд (десять дней), ¥20 млрд (24 дня) и ¥30 млрд (59 дней). Он также стал самым успешным релизом в Японии в формате IMAX, собрав $25 млн и обойдя тем самым фильм «Богемская рапсодия», собравший в 2018 году $13 млн. Лента стала первым фильмом, возглавлявшим чарты японского проката в течение десяти недель подряд, и оставалась в топ-10 в течение 32 недель, что является вторым по Японии результатом после фильма «Титаник», который в конце 1990-х годов удерживал позицию 40 недель. За 73 дня он стал самым кассовым фильмом в Японии в истории, собрав ¥32,48 млрд и обойдя аниме-фильм «Унесённые призраками», которому данное звание принадлежало 19 лет подряд. Через 220 дней после релиза фильм стал первым в истории японского кинематографа проектом, собравшим ¥40 млрд.

За пределами Японии больше всего (US$47,7 млн) фильм собрал в США и Канаде, где он был выпущен 23 апреля 2021 года и стал вторым самым кассовым аниме-фильмом на внутреннем рынке, уступив лишь ленте «Покемон: Фильм первый», чьи сборы составили US$85,7 млн Собрав $19,5 млн в первый уик-энд в североамериканском прокате, проект показал лучший старт для выпущенного в Северной Америке иностранного фильма. Он стал , собрав NT$360 млн (US$12,6 млн) в первый уик-энд и завершив прокат с результатом в NT$634 млн. Также он стал самым кассовым аниме-фильмом в некоторых других странах, в том числе в Сингапуре, где он был выпущен 12 ноября 2020 года и собрал S$2,42 млн ($1,83 млн), в Малайзии, где премьера состоялась 5 марта 2021 года, а сборы составили более RM 4,3 млн, обойдя фильм «», собравший RM 3,3 млн, в Таиланде, где проект в первый уик-энд побил рекорд фильма «Твоё имя» и собрал ฿123 млн, и в России, где сборы составили 118,7 млн рублей ($1,7 млн). В Гонконге фильм вышел 12 ноября 2020 года и в течение четырёх недель подряд возглавлял местный прокат, однако 2 декабря кинотеатры Гонконга были закрыты в связи с четвёртой волной пандемии COVID-19 в районе; повторное открытие кинозалов состоялось лишь 18 февраля 2021 года.

Роланд Кельтс приписывает успех фильма в прокате нескольким различным факторам, в том числе к премьере в относительно спокойный период пандемии COVID-19 в Японии, когда кинотеатры были открыты, но при этом практически отсутствовали крупные конкуренты, и продолжительному релизу манги, аниме и фильма, со временем сформировавших интерес у аудитории.

Отзывы критиков 
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 98 % при 48 положительных отзывах со средней оценкой 7,8/10. Консенсус сайта гласит: «Через визуально потрясающую анимацию и мастерские экшен-сцены „Истребитель демонов“ показывает душевную историю, которая точно удовлетворит фанатов». Metacritic, выставляющий оценки по среднему арифметическому взвешенному, присвоил фильму 72 балла из 100 возможных на основе 10 отзывов, что указывает на «в целом положительные отзывы». После премьеры в Северной Америке зрители, опрошенные для , дали фильму 92 % положительных оценок. На Japan Media Arts Festival в 2022 году «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» вошёл в рубрику «Рекомендации жюри».
Обозреватель Crunchyroll Дэрил Хардинг оставил положительный отзыв о фильме, похвалив смесь 2D и 3D-анимации, музыку и персонажей. Дэвид Эрлих из IndieWire, давший фильму оценку «C» по шкале от A до F, также похвалил визуальную составляющую и персонажей Кёдзюро Рэнгоку и Энму, но сказал, что присваивать картине рейтинг R было необязательно. С другой стороны, Ким Моррисси из Anime News Network и Питер Дебрюж из Variety не в положительном ключе сравнивали качество анимации с той, что использована в телесериале. Хардинг, Эрлих, Моррисси и Дебрюж отметили, что перед просмотром фильма им было необходимо ознакомиться с первым сезоном аниме-сериала.

Награды и номинации

Комментарии

Примечания

Ссылки 
  
  

Аниме 2020 года
Фильмы о демонах
Фильмы о гипнозе
Фильмы IMAX
Мультфильмы Японии в жанре фэнтези
Ufotable
Мультфильмы о вампирах
Истребитель демонов